«Ранняя ржавчина» (), СССР, 1979 — художественный фильм, мелодрама. Фильм снят по мотивам романа Элины Залите, написанного в 1944 году.

Сюжет 
Латвия, начало 1930-х годов. Бедная сельская девушка Элза приезжает в поисках работы в Ригу, но найти себе занятие ей так и не удаётся. Неожиданно она получает предложение от богатого предпринимателя, стареющего фабриканта Кикулиса. Появилась надежда на новую, благополучную жизнь, но замужество становится тягостной обязанностью — быть рядом с чужим человеком. Вскоре Элза влюбляется в незнакомца, который оказался сыном Кикулиса — Итало. Впрочем, вместо желанного счастья она попадает на скамью подсудимых, обвиняемая в убийстве своего мужа.

В ролях 
 Риманте Крилавичюте — Элза (озвучила Людмила Старицына)
 Ольгерт Дункерс — Кикулис (озвучил Игорь Ефимов)
 Ивар Калныньш — Итало, сын Кикулиса (озвучил Юрий Демич)
 Гунар Цилинский — прокурор Страуюпс (озвучил Кирилл Лавров)
 Айгарс Вилимс — Янис
 Эрика Ферда — госпожа Цимбара
 Дина Купле — мать Элзы
 Эдгарс Лиепиньш — эпизод
 Волдемарс Шориньш — эпизод
 Арис Розенталь — эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Лия Бридака
 Режиссёр: Гунар Цилинский
 Оператор: Гвидо Скулте
 Художник: Андрис Меркманис
 Редактор: Эгонс Ливс

Дополнительная информация 
 В фильме прозвучала музыка Джузеппе Верди (отрывок из оперы «Травиата»), Иоганна Штрауса (отрывок из оперетты «Летучая мышь»), чардаш Витторио Монти.

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы Рижской киностудии
Фильмы Гунара Цилинского
Экранизации романов СССР